Telluroxid ist der Name mehrerer chemischer Verbindungen von Tellur und Sauerstoff:

Tellur(II)-oxid, TeO
Tellur(IV)-oxid, TeO2
Tellur(IV,VI)-oxid, Te2O5
Tellur(VI)-oxid, TeO3